Augustus Pugin ist der Name folgender Personen:

*Augustus Charles Pugin (1769–1832), französisch-britischer Maler und Architekturzeichner
Augustus Welby Northmore Pugin (1812–1852), britischer Architekt